Джо Кочур (,  21 грудня 1964, Келвінгтон, Саскачеван) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1982 року в ЗХЛ.

1983 року був обраний на драфті НХЛ під 88-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Адірондак Ред-Вінгс», «Сан-Антоніо Драгонс», «Детройт Ред-Вінгс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Ванкувер Канакс».

Загалом провів 939 матчів у НХЛ, включаючи 118 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
Володар Кубка Стенлі, як гравець в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1994, «Детройт Ред-Вінгс» — 1997, 1998; як тренер в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 2002.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ‎
Тренери «Детройт Ред-Вінгс»
Канадські хокейні тренери‎
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»
Українці Канади
Уродженці Калгарі